– japoński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2019 i 2020).

Przebieg kariery 
We wrześniu 2018 zadebiutował w konkursie FIS Cupu w Râșnovie, zajmując 6. miejsce. W sierpniu 2019 zajął dwukrotnie 3. miejsce w konkursach FIS Cupu w Pjongczangu. 

W lutym 2020 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 41. lokatę w Predazzo. Pierwsze punkty zawodów tej rangi zdobył w lipcu 2021, zajmując 10. pozycję w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kuopio. We wrześniu 2021 po raz pierwszy wystartował w konkursie Letniego Grand Prix, zajmując 9. miejsce w Szczuczyńsku.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Fujity na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000